Querschnitt steht für:

 grafische Darstellung eines Körpers parallel zur Querachse, siehe Schnitt (Darstellung)
 Querschnitt (Mechanik)
 Querschnitt (Mathematik)
 Querschnitt (empirische Forschung), Auswahl unterschiedlicher Dinge nach bestimmten Aspekten
 Opernquerschnitt, Auswahl einzelner Musiktheaternummern für Tonträger
 Querschnitt (Fernsehsendung), populärwissenschaftliche Fernsehsendung im ZDF
 Querschnittsbild in der Medizin, siehe Syndrom #Querschnitt und Längsschnitt
 Holzquerschnitt, siehe Baum #Aufbau des Baumstammes
 Straßenquerschnitt
 Der Querschnitt, von 1921 bis 1936 erschienene Kulturzeitschrift

Siehe auch:
 Längsschnitt